Calixto Ochoa (Valencia de Jesús, Cesar; 1934-Sincelejo; 2015), cantant i compositor colombià de música vallenata 
 Carlos Augusto Ochoa Mendoza (Apatzingán, 1978), futbolista mexicà que juga de davanter 
 Ellen Ochoa (Los Angeles, 1958), astronauta estatunidenca i directora del Centre Espacial Lyndon B. Johnson 
 Enrique Ochoa, polític veneçolà membre fundador del Movimiento al Socialismo (MAS) del qual va arribar a ser secretari general
 Eugenio de Ochoa y Montel (Lezo o Baiona, 1815 - 1872, Madrid), escriptor, crític, bibliògraf, editor i traductor espanyol 
 Guillermo Ochoa (Guadalajara, Jalisco, Mèxic, 1985), futbolista mexicà
 Javier Ochoa (Barakaldo, 1974), ciclista professional, guanyador d'una etapa del Tour de França i campió paralímpic
 Juan Cruz Ochoa López (Pamplona, 1979), futbolista navarrès que ocupa la posició de defensa
 Miguel Ángel Ochoa Vaca (Badajoz, 1944), futbolista extremeny de les dècades de 1960 i 1970 
 Miguel Ángel Ochoa Brun (Madrid, 1931), diplomàtic i historiador espanyol, membre de la Reial Acadèmia de la Història 
 Ricardo Ochoa (Barakaldo, 1974 - Màlaga, 2001), ciclista basc 
 Severo Ochoa de Albornoz (Ḷḷuarca, Espanya, 1905 - Madrid, 1993), metge i bioquímic de nacionalitat espanyola
 Vicenç Ochoa Truyols (Alcúdia, 1963), fotògraf, pintor i escultor mallorquí 
 Víctor Ochoa (Madrid, 1954), escultor